Уикипедия на суахили () е раздел на суахили в Уикипедия. Проектът започва работа на 8 март 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Суахили
Суахили
Езици банту